Anri du Toit, nota come Yolandi Visser – cantante, rapper e attrice sudafricana
 Charl du Toit – atleta paralimpico sudafricano
 Daniel du Toit – astronomo sudafricano
 Natalie du Toit – nuotatrice sudafricana
 Pieter-Steph du Toit – rugbista a 15 sudafricano
 Stephanus Jacobus du Toit – politico, religioso e intellettuale sudafricano
 Thomas du Toit – rugbista a 15 sudafricano